Кайрат Шораевич Сарыбай (в некоторых источниках Шораулы; 8 июня 1966, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — казахстанский государственный деятель, дипломат.

Биография 
Родился 8 июня 1966 года в Алма-Ате. Сын члена-корреспондента НАН РК (1983) Сарыбаева Шоры Шамгалиевича. Происходит из подрода буганай рода байбакты племени байулы.

В 1988 году окончил Ленинградский ордена Ленина государственный университет имени А. А. Жданова по специальности филолог-востоковед.

 С 1988 по 1989 год — сотрудник Института уйгуроведения АН Казахской ССР.
 С 1989 по 1991 год — стажёр-исследователь Ленинградского Отделения Института языкознания АН СССР.
 С 1991 по 1992 год — второй секретарь консульского управления Министерства иностранных дел Казахстана.
 С 1992 по 1994 год — третий секретарь посольства Казахстана в Турции.
 С июня 1994 года — советник информационно-аналитического управления МИД Казахстана.
 С октября 1994 по 1996 год — второй секретарь посольства Казахстана в Турции.
 С 1996 по 1997 год — руководитель Протокольной службы Президента РК.
 С 1997 по 1998 год — пресс-секретарь Президента РК, руководитель пресс-службы Президента РК.
 С 1998 по 1999 год — вице-министр иностранных дел РК.
 С 1999 по 2003 год — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турции.
 С 2003 по 2007 год — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Германии.
 С 19 сентября 2007 по 26 декабря 2008 года — заместитель министра иностранных дел РК.
 С февраль 2008 года|февраля 2008 года — национальный координатор по вопросам взаимодействия с Европейским союзом.
 С 26 декабря 2008 по 9 сентября 2010 года — помощник Президента РК.
 С 9 сентября 2010 по 4 февраля 2014 года — заместитель министра иностранных дел РК.
 С 4 февраля 2014 по 30 сентября 2020 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Австрии, а также Постоянный представитель Казахстана при международных организациях в Вене.
 С 11 августа 2014 по 30 сентября 2020 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Республике Словения (по совместительству).
 24 сентября 2020 года — на специальной Встрече Министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) утвержден Исполнительным Директором Секретариата СВМДА.

Владеет казахским, русским, английским, турецким и немецким языками.

Семья 
 Жена: Махат Лейла Болаткызы
 Дети: сын — Елден (1989 г.р.), дочь — Дария (1999 г.р.), сын — Темирлан (2010 г.р.), дочь — Инара (2012 г.р.).

Награды 
Награды Казахстана

Награды иностранных государств

Награды международных организаций:
 медаль Шанхайской организации сотрудничества;
 медаль Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии;
 медаль Международной организации тюркской культуры «TÜRKSOY»
 медаль Центральноазиатского регионального информационного координационного центра.

Примечания

Ссылки 
 Кто есть кто в Республике Казахстан

Государственные деятели Казахстана
Послы Казахстана в Турции
Послы Казахстана в Германии
Послы Казахстана в Австрии
Послы Казахстана в Словении
Выпускники восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета